Bampton – Cumbria
 Bampton – Devon
 Bampton – Oxfordshire